Mon héros est le titre original ou officiel en français, de différentes œuvres :

Cinéma 

 Mon héros (), un film réalisé par Edward Sedgwick en 1948.

Chanson 

 Mon héros, chanson de l'album Annie Villeneuve de la chanteuse Annie Villeneuve en 2009.

Voir aussi